

Cinema 
Orient Express – film del 1934 diretto da Paul Martin
Orient-Express – film del 1943 diretto da László Cserépy
Orient-Express – film del 1944 diretto da Viktor Turžanskij
Orient Express – film del 1954 diretto da Carlo Ludovico Bragaglia
Orient Express – film del 1996 diretto da Franco Lo Cascio

Fumetti 
 Orient Express – rivista di fumetti degli anni ottanta pubblicata dalla Sergio Bonelli Editore

Letteratura 
Orient Express – titolo delle prime edizioni italiane del romanzo giallo del 1934 Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie

Musica 
Orient Express – singolo di Patty Pravo del 2004

Sport 
The Orient Express – tag team di wrestling composto da Pat Tanaka e Akio Sato (1990-1992)

Televisione 
 Orient-Express - miniserie televisiva del 1980 diretta da Daniele D'Anza

Trasporti 
Orient Express – storico treno in servizio sulla tratta Parigi-Istanbul